|
Met Kopenhagen, (Deens: København of Engels:Copenhagen) wordt meestal de hoofdstad van Denemarken bedoeld. Kopenhagen is de grootste stad van het land, met een inwonersaantal van 1,1 miljoen. Kopenhagen heeft 7 burgemeesters.

De stad en gemeente Frederiksberg ligt als een enclave binnen de stadsgrenzen van Kopenhagen. De stad ligt aan de Sont en is via de Sontbrug verbonden met Malmö in Zweden.
|}

Bestuur
 Kopenhagen - hoofdstad van Denemarken.
 Kopenhagen (gemeente) - Denemarkens dichtstbevolkte gemeente. In 2004 telde de gemeente Kopenhagen 502.204 inwoners.
 Kopenhagen (provincie) - een voormalige provincie in het oosten van Denemarken op het eiland Seeland.
 Stadhuis van Kopenhagen - is gelegen aan het Rådhuspladsen nabij Tivoli en het Centraal Station.

sport
 FC Kopenhagen - een Deense voetbalclub, opgericht op 1 juli 1992 en uitkomend in de SAS Ligaen.
 WTA-toernooi van Kopenhagen - een jaarlijks terugkerend tennistoernooi voor vrouwen dat wordt georganiseerd in de Deense hoofdstad

Vervoer
 Luchthaven van Kopenhagen - Københavns Lufthavn, Kastrup is de nationale luchthaven van Denemarken.
 Københavns Hovedbanegård - "Kopenhagen Hoofdstation" of kortweg København H is het grootste spoorwegstation van de Deense hoofdstad

Politiek
 Klimaatconferentie Kopenhagen 2009 (COP15) - een klimaatconferentie van het UNFCCC, die plaatsvond van 7 tot 18 december 2009 in de Deense hoofdstad
 Criteria van Kopenhagen - een aantal voorwaarden waaraan niet-EU-landen volgens de Europese Raad in ieder geval moeten voldoen
 Akkoord van Kopenhagen - overeenkomst die werd bereikt op de COP15

Militaire confrontaties
 Zeeslag bij Kopenhagen - een zeeslag op 2 april 1801 in de haven van Kopenhagen tussen de Deens-Noorse vloot en de Britse vloot.
 Slag bij Kopenhagen (1807)
 Operatie Kopenhagen - de codenaam voor een Duitse mijnenlegoperatie nabij Kaapstad.

Verdragen en vredes
 Vrede van Kopenhagen (1441)
 Vrede van Kopenhagen (1660)
 Verdrag van Kopenhagen (1871)

Religie
 Bisdom Kopenhagen (evangelisch-luthers)
 Bisdom Kopenhagen (rooms-katholiek)

Cultuur & Onderwijs
 Operagebouw van Kopenhagen - het nationale operagebouw van Denemarken.
 Kopenhagen (toneelstuk) - een stuk van de Engelse toneelschrijver Michael Frayn.
 Forum København - een grote hal die gebruikt wordt voor concerten en exposities.
 Universiteit van Kopenhagen - de grootste universiteit van Denemarken en een van de oudste van Noord-Europa.
 Kopenhaagse interpretatie - een interpretatie van de kwantummechanica die rond 1927 geformuleerd werd door Niels Bohr en Werner Heisenberg